est une expression anglaise signifiant « ne crains aucun mal ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , livre de  publié le .

Cinéma 

 , titre anglais de Il sole di Montecassino, film en noir et blanc de  sorti en 1945 ;
 , film américain de  sorti en 1969 ;
 Fear No Evil, titre original de Effroi, film américain de Frank LaLoggia sorti en 1981.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Grim Reaper sorti en  ;
 , album de  sorti le .